Aufstand von Kronstadt steht für:

 Kronstädter Matrosenaufstand, 1921
 Aufstand von Brașov, Arbeiteraufstand, 1987